Новак Ђоковић је освојио титулу. У финалу је победио Рафаела Надала резултатом 4:6, 6:3, 6:2.

Носиоци 
Сви носиоци су били слободни у првом колу.

  Рафаел Надал (финале)
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Новак Ђоковић (победник)
  Робин Седерлинг (треће коло)
  Енди Мари (друго коло)
  Давид Ферер (друго коло)
  Томаш Бердих (четврто коло)
  Енди Родик (четврто коло)
  Фернандо Вердаско (треће коло)
  Јирген Мелцер (треће коло)
  Николас Алмагро (треће коло)
  Станислас Вавринка (четвртфинале)
  Марди Фиш (друго коло)
  Иван Љубичић (друго коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (друго коло)
  Виктор Троицки ''(четврто коло)

<li> Марин Чилић (треће коло)
<li> Ришар Гаске (четвртфинале)
<li> Маркос Багдатис (друго коло)
<li> Александар Долгополов (треће коло)
<li> Сем Квери (четврто коло)
<li> Гиљермо Гарсија-Лопез (друго коло)
<li> Алберт Монтањес (четврто коло)
<li> Микаел Љодра (треће коло)
<li> Томи Робредо (четвртфинале, повукао се због повреде)
<li> Томаз Белучи (треће коло)
<li> Хуан Монако (друго коло)
<li> Жил Симон (треће коло)
<li> Хуан Игнасио Чела (треће коло)
<li> Џон Изнер (треће коло)
<li> Ернестс Гулбис (треће коло)
<li> Филип Колшрајбер (четврто коло)

Квалификације

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Индијан Велса 2011.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно